Джон Аллен Эймос-младший  (; род. 27 декабря 1939) — американский актёр кино и телевидения. Наиболее известен по роли Джеймса Эванса в телесериале CBS «Добрые времена» (), в котором он выступал с 1974 по 1976 год.

Среди других заметных работ Эймоса стоит выделить участие в «Шоу Мэри Тайлер Мур», мини-сериал «Корни» (номинация на премию «Эмми») и роль адмирала Перси Фицуоллеса в телесериале «Западное крыло».

Джон также сыграл роль Клео Макдауэлла, владельца бистро в Квинсе и отца главной героини, в популярной комедии конца 1980-х «Поездка в Америку», отца подружки героя Уилла Смита в ситкоме «Принц из Беверли-Хиллз» и майора Гранта в фильме «Крепкий орешек 2». В 2004 году Джон Эймос даже снялся в российском боевике Евгения Лаврентьева «Личный номер» в роли адмирала Мэлори, руководителя разведки НАТО. Он является и востребованным актёром Бродвея, нередко появляясь на театральной сцене. В 2009 году Эймос выпустил музыкальный альбом.

Номинант на NAACP Image Award и трёхкратный лауреат телевизионной премии TV Land Awards (2004, 2006, 2007).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Солдаты Армии США
Выпускники Университета штата Колорадо